Hyperion lehet:

 Hüperión, titán a görög mitológiában
 Hyperion, 2009-es ismeretek szerint a világ legmagasabb fája
 Hyperion, a Szaturnusz egyik holdja
 Hyperion, kitalált űrcirkáló a Babylon 5 című tévésorozatban
 Hüperión (1794–1799) Hölderlin lírai levélregénye 
 Hyperion (1820) John Keats epikus költeménye 
 Hyperion (1989), Dan Simmons regénye
 Hyperion bukása (1990), Dan Simmons regénye